Сезон 1942–1943 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 27 вересня 1942 та 4 квітня 1943 року. Став 12-м турніром з моменту заснування Ла Ліги. Участь у змаганні взяли 14 команд, у тому числі дві команди, які попереднього сезону підвищилися в класі з Сегунди. За результатами сезону 10 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, два найгірші клуби відразу вибули до другої за ієрархією футбольної ліги, ще дві команди брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Прімері проти двох представників Сегунди.

Переможцем турніру став «Атлетик» (Більбао), який здобув свій п'ятий в історії трофей національної першості. Майбутні чемпіони захопили лідерство вже у восьмому турі чемпіонату і з того часу не полишали чильний рядок турнірної таблиці. Чемпіони попереднього сезону, «Валенсія», в середині турніру були основними конкурентами у боротьбі за «золото», однак згодом провели низку невдалих матчів і врешті-решт фінішували лише сьомими. Друге ж місце посіла «Севілья», яка поступилася чемпіонам трьома очками.

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1942-43 став нападник «Барселона» Маріано Мартін, який записав до свого активу 30 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіка», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Раймундо Лесама 
 Хуан Мієса 
 Сальвадор Аркета 
 Роберто Бертоль 
 Нандо Гонсалес 
 Хосе Панісо 
 Антоніо Ортіс 
 Рафаель Іріондо 
 Агустін Гайнса 
 Франсіско Гарате 
 Тельмо Сарра

Тренер: Хуан Уркізу Сустаєта.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1942–43 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1942–43 на bdfutbol.com  

1942-43
1943 у футболі
1942 у футболі